Таккер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Таккер, Альберт Уильям (1905—1995) — канадский математик.
 Таккер, Тони (род. 1958) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.

Вымышленные персонажи 
 Таккер, Энди — герой сборника рассказов О. Генри «Благородный жулик».

См. также 
 Такер